Einheit steht für:

 Maßeinheit, physikalische Größe
 Einheit (Mathematik), Element der Algebra
 Einheit von Zeit, Ort und Handlung in der Dramentheorie, siehe Drei Aristotelische Einheiten

organisatorisch:
 Organisationseinheit, kleinste Einheit in der Organisationslehre
 Einheit (Militär), kleinster Truppenteil der Bundeswehr
 Taktische Einheit bei Feuerwehren und Hilfsorganisationen
 Wohnungsbaugenossenschaft Einheit, Erfurt

 Name von Betriebssportgemeinschaften der DDR, siehe Sportvereinigung

philosophisch:
 das Eine, höchstes Prinzip
 Alleinheit, Einheit des Alles

politisch:
 Die Einheit, deutsche Kleinpartei
 Einheit (Partei), Republik Südossetien

Zeitschriften:
 Einheit (Zeitschrift für Gewerkschaftseinheit), SPD-Zeitschrift der Weimarer Republik (1926–1929)

 Einheit (SED-Zeitschrift), SED-Monatszeitschrift für „Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus“ (1946–1989)

Siehe auch:
 deutsche Einheit (Übersicht)

 Entität (Begriffsklärung)